Bulletproof Heart – singolo del 2011 dei My Chemical Romance
Bulletproof Heart – album del 1989 di Grace Jones